|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Istanboel (officieel İstanbul Cup) van 2015 vond plaats van 20 tot en met 26 juli 2015 in de Turkse stad Istanboel. Het was de negende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-banen.

Enkelspel 
Titelhoudster Caroline Wozniacki was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Venus Williams verloor haar openingspartij van kwalificante Kateryna Bondarenko.

De ongeplaatste Lesja Tsoerenko uit Oekraïne won het toernooi. Zij versloeg in de finale de eveneens ongeplaatste Poolse Urszula Radwańska in twee sets. Tsoerenko wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

De Belgische Kirsten Flipkens bereikte de halve finale – daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares. Haar landgenote Yanina Wickmayer strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Misaki Doi en Elina Svitolina had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Svitolina slaagde erin, haar titel te prolongeren.

Het eerste reekshoofd, Andrea Hlaváčková en Anastasija Pavljoetsjenkova, kwam niet verder dan de tweede ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winna­ressen.

Het ongeplaatste duo Darja Gavrilova / Elina Svitolina, dat pas op het laatste moment tot het toernooi was toegelaten (als vervangers voor een team met Anna Tatishvili, die zich wegens duizeligheid afmeldde), won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Çağla Büyükakçay en Jelena Janković in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Svitolina had daarnaast al een eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Gavrilova geen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Istanboel 2015
Istanboel